Кышлак — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Кышлак (Нагорный Карабах)
 Кышлак (Джебраильский район)